Takashi Yamamoto (1949-2007), homme politique japonais.
 Takashi Yamamoto (1978-), nageur japonais.
 Takashi Yamamoto (1983-), pianiste classique japonais.